In der Saison 1965/66 gelang dem 1. FC Union Berlin und der BSG Wismut Gera der Aufstieg in die DDR-Oberliga.

Bildung der Fußballclubs 
Um die Entwicklung des Fußballsports gezielter zu fördern, beschloss der DTSB 1965 die Bildung von eigenständigen Fußballclubs, zu dessen Zweck die Fußballabteilungen aus den Sportclubs herausgelöst wurden. Bis auf den TSC Berlin waren von dieser Maßnahme sämtliche Sportclub-Sektionen ausgenommen, dessen erste Mannschaften zu diesem Zeitpunkt nicht der Oberliga angehörten. Die betroffenen SC-Teams aus Potsdam, Cottbus, Neubrandenburg und Dresden verloren somit als künftige BSG-Mannschaften ihren bisherigen Förderstatus.

Aufgrund dieser Umgestaltungen kam es während der Saison in den Ligen zu diversen Umbenennungen. In der DDR-Liga änderten sich die Mannschaftsbezeichnungen wie folgt.

Modus 
Gespielt wurde in 2 Staffeln zu je 16 Mannschaften (regionale Gesichtspunkte). In einer Doppelrunde mit Hin- und Rückspiel wurden die Staffelsieger und Absteiger ermittelt.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 545.350 Zuschauer ( 2.272 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 15.000 1. FC Union Berlin – BSG Post Neubrandenburg (27. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 SG Dynamo Hohenschönhausen – SG Dynamo Schwerin (15. Sp.)
 100 SG Dynamo Hohenschönhausen – BSG Motor Dessau (16. Sp.)
 100 SG Dynamo Hohenschönhausen – ASG Vorwärts Rostock (20. Sp.)

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 767.600 Zuschauer ( 3.198 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 12.000 BSG Wismut Gera – BSG Motor Steinach (22. Sp.)
 12.000 BSG Motor WEMA Plauen – BSG Wismut Gera (25. Sp.)
 12.000 BSG Wismut Gera – BSG Fortschritt Weißenfels (30. Sp.)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 300 ASG Vorwärts Leipzig – BSG Stahl Riesa (19. Sp.)

Aufsteiger

Modus 

Sechs Mannschaften aus den 15 Bezirksligen steigen in die DDR-Liga auf. In 3 Gruppen zu je 5 Mannschaften, ermittelten die 15 Bezirksmeister bzw. aufstiegsberechtigten Vereine die Aufsteiger. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe steigen auf. Jede Mannschaft bestritt in ihrer Gruppe zwei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele.

Staffel A

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Staffel B

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Staffel C

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Siehe auch 
 DDR-Fußball-Oberliga 1965/66
 FDGB-Pokal 1965/66

Weblinks 
 http://www.rsssf.com/tablesd/ddr66.html

Literatur 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 

1965/66
Fußballsaison 1965/66